Hamskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnskär, Björneborg, i Vittisbofjärd 
 Hamskeri (ö, lat 60,68, long 21,15), Egentliga Finland, 
 Hamskeri (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 
 Hamskeri (ö i Sastmola), utfärdsö, delvis i Bottenhavets nationalpark 
 Hamskeri, sammanvuxen med Hevosluoto (ö i Sastmola) i Satakunda
 Hamskeri, sammanvuxen med Enskär (Enskeri med Tistuskeri) i Sastmola i Satakunda
 Hamskeri, sammanvuxen med Lypertö i Gustavs i Satakunda

Referenser

Robotskapade Finlandförgreningar